

Patronyme 

 K.J. Apa (1997-), un acteur et un guitariste néo-zélandais.

Sigle 
APA peut signifier :

 Acolytes Protection Agency, une équipe de catch ;
 activités physiques adaptées, une filière STAPS, APA santé, APS pour personnes en situation de handicap ;
 allocation personnalisée d'autonomie, une aide sociale en France ;
 antipsychotique atypique,
 American Psychiatric Association (en français, Association américaine de psychiatrie), la principale organisation de psychiatres américains ;
 American Psychological Association (en français, Association américaine de psychologie), la principale organisation de psychologues américains ;
 style APA, un format éditorial défini par l'Association américaine de psychologie 
 Asset purchase agreement (pour acte de cession d'actif comme un acte de cession de fonds de commerce par exemple) par opposition à SPA ou share purchase agreement (pour acte de cession de droits sociaux comme un acte de cession d'actions par exemple) ;
Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique ;
 Austria Presse Agentur ;
 all points addressable (en français, adressable en tous points), caractéristique d'un dispositif d'affichage dont les pixels peuvent être manipulés individuellement.
 , agence de talents.

Code 
APA ou apa peut signifier :
  (code désuet), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 apa, les langues athapascanes méridionales, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
  ;
 PH-APA, Apayao, aux Philippines, selon le code ISO 3166-2:PH.

Nom 

Apa peut faire référence à :
 Apa, une bière corse brassée au miel, selon la liste des marques de bières brassées en France ;
 Apa, une localité de l'État de Benue au Nigeria ;
 Apa, une commune du județ de Satu Mare, dans le nord-ouest de la Roumanie ;
 Río Apa, une rivière d'Amérique du Sud ;
 Apa, une corvette de la marine brésilienne.

Code